San Mamés Stadion: Estadio San Mamés, az Athletic Bilbao labdarúgócsapatának korábbi otthona, 1913-ban épült, 2013-ban lebontották
 San Mamés Stadion: Estadio San Mamés, az Athletic Bilbao labdarúgócsapatának az otthona, 2013-ban nyílt meg

Sport egyértelműsítő lapok